Le tournoi de tennis de Johannesburg 2010 du circuit ATP se tient du 1 au 7 février.  Il accueille notamment le Français Gaël Monfils et l'Espagnol David Ferrer.

Faits marquants 
 Johan Brunström est disqualifié lors de son match de quart de finale en double après avoir envoyé sa raquette sur son adversaire Rohan Bopanna.
 Les finalistes 2009, Jo-Wilfried Tsonga et Jérémy Chardy ayant décidé de faire l'impasse sur le tournoi, deux autres Français s'illustrent en Afrique du Sud : Gaël Monfils et Stéphane Robert, qui se qualifient tous deux pour les demi-finales.
 Le jamaïcain Dustin Brown, en atteignant les quarts de finale, se classe  à l'ATP le 8 février. C'est le meilleur classement d'un joueur jamaïcain dans l'histoire du tennis.
 Le Français Stéphane Robert obtient le meilleur classement de sa carrière, , en jouant sa première finale. Il était encore classé  à la même époque en 2009
 Feliciano López remporte le tournoi, le second titre de sa carrière seulement, après l'Open de Vienne en 2004.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Article connexe 
 Saison 2010 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Johannesburg
ATP 2010
Sport en Afrique du Sud en 2010
Tennis en février 2010